Плющ звичайний — рослина-ліана з родини аралієвих
 Плющ звичайний — ботанічна пам'ятка природи, Івано-Франківська область
 Плющ звичайний — ботанічна пам'ятка природи, Рівненська область